nożyczki – narzędzie do cięcia cienkich materiałów
 nożyce ręczne – narzędzie do cięcia blachy
 nożyce cenowe – zjawisko ekonomiczne
 papier, kamień, nożyce – gra towarzyska
 Nożyce – jezioro w Polsce
 Nożyczki – film prod. USA z 1991 r.
 nożyczki chirurgiczne – narzędzie chirurgiczne
 nożyce wiertnicze – narzędzie używane w wiertnictwie
 nożyce – nazwa przewrotki